Il doppio del BCR Open Romania 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Oliver Marach e Michal Mertiňák erano i detentori del titolo, ma Marach ha deciso di non partecipare.
Solo Mertiňák ha partecipato facendo coppia con Filip Polášek, ma ha perso nel 1º turno contro Nicolas Devilder e Paul-Henri Mathieu.

Nicolas Devilder e Paul-Henri Mathieu hanno battuto in finale 7–6(4), 6–7(9), 22–20, Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski.

Teste di serie

  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (finale)
  Christopher Kas /  Rogier Wassen (primo turno)

  Michal Mertiňák /  Filip Polášek (primo turno)
  Ross Hutchins /  Jim Thomas (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

BCR Open Romania 2008
ATP Tour 2008